Roshan ist der Name folgender Personen:
 Roshan (Filmkomponist) (1917–1967), indischer Filmkomponist
 Hrithik Roshan (* 1974), indischer Bollywood-Schauspieler
 Rajesh Roshan (* 1955), indischer Filmkomponist
 Rakesh Roshan (* 1949), indischer Regisseur und Bollywood-Schauspieler
Roshan steht ebenfalls für:
 Roshan, der Markenname der Mobilfunkbetreibergesellschaft der TDCA (Telecom Development Company Afghanistan)